Skomoroch () steht für:
 Sofja Pawlowna Skomoroch (* 1999), russische rhythmische Sportgymnastin
 Skomoroch, russische mittelalterliche Volksunterhalter

Siehe auch:
 Skomorochy